Авиабаза Лейкхерст () также известна как аэродром Максфилд () — военный аэродром и испытательный центр в 5 км к западу от бизнес-центра города Лейкхерст, округ Оушен, штат Нью-Джерси, США.

Основное назначение 
База длительное время была центром исследований, испытаний и базирования дирижаблей в Соединённых Штатах, включая четыре жёстких дирижабля: «Шенандоа» (), «Лос-Анджелес» (), и «Акрон» (). Несколько ангаров, построенных для размещения этих дирижаблей, существует и по сей день. Ангар № 1 для дирижабля «Шенандоа» один из самых больших в мире на тот период. В статье журнала «National Geographic» за январь 1925 года было указано, что ангар «может разместить три здания Вулворт-билдинг (самое высокое здание в мире в тот год), положенные рядом друг с другом». Здесь базировались также мягкие дирижабли ВМС США до, во время, и после Второй мировой войны.

С 1994 года авиабаза стала центром компетенций в области исследований и испытаний пригодности корабельных самолётов и вертолётов к применению с палубы авианесущих кораблей ().

История 
 В период 1917—1921 годов Армия США приобрела участок и оборудовала полигон для испытания боеприпасов под названием «Кэмп Кендрик»
 В 1921 году база передана Флоту США и переименована в «Военно-морская авиабаза Лейкхерст» ()
 С 1921 года (вплоть до 1961 года) на базе был размещен центр исследовательской программы «Легче воздуха» ()

 В 1937 году при выполнении посадки загорелся и потерпел катастрофу дирижабль «Гинденбург». С тех пор многим авиабаза известна именно как место гибели этого дирижабля 6 мая 1937 года. Сегодня об этой трагедии напоминает лишь маленький металлический силуэт дирижабля на флагштоке в открытом поле, возле плиты, указывающей место катастрофы
 В 1958 году на базе основан Центр лётных испытаний Флота США ()
 В 1973 году сюда же из Филадельфии перемещён Инженерный центр морской авиации США (согласно программе пересмотра размещения береговых объектов Shore Establishment Realignment)
 С 1977 года авиабаза входит в состав Инженерного центра ВМС США
 В 1992 году основан Центр авиационных вооружений ВМС США (), в состав которого в качестве отделения вошла и авиабаза Лейкхерст ().
 В 1994 году на авиабазе создана Группа оценки интьерфейса корабельных летательных аппаратов с авиатехническими средствами кораблей ()
 В феврале 2004 года начата подготовка к объединению военных баз Флота «Лейкхерст», Армии «Форт Дикс» () и ВВС США «Магуайр» (), а в 2005 году, Министерство обороны США объявило, что авиабаза ВМС США Лейкхерст попадает под решения комиссии по перемещению и сокращению военных объектов () и сливается с  соседними базами Магуайр и Форт-Дикс в объединённую базу Магуайр—Дикс—Лейкхерст

Примечания

Ссылки 

 

Военные аэродромы ВМС США